Bezerra ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Adolpho Justo Bezerra de Menezes (1910–1990), brasilianischer Diplomat
 Bruno Bezerra de Menezes Souza (* 1977), brasilianischer Handballspieler
 Claudiano Bezerra da Silva (* 1981; genannt Kaká), brasilianischer Fußballspieler, siehe Kaká (Fußballspieler, 1981)
 Heraldo Bezerra (1945–1977), spanischer Fußballspieler 
 Jaguaré Bezerra de Vasconcelos, brasilianischer Fußballspieler
 Jorge Alves Bezerra (* 1955), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Jardim

 Pompeu Bezerra Bessa (1923–2000), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Limoeiro do Norte
 Tiago Bezerra (* 1987), bulgarisch-brasilianischer Fußballspieler